Bruno Illiano – compositore, pianista, cantante e arrangiatore italiano
 Fortuna Illiano – ex calciatrice italiana
 Gioacchino Illiano – vescovo cattolico italiano
 Raffaele Illiano – ex ciclista su strada italiano